

Ґузи — село в гміні Книшин Монецького повіту Підляського воєводства
 Ґузи — село в гміні Нова Карчма Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ґузи — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства